Příjmení Moucha má více známých nositelů:

 Josef Moucha (entomolog) (1930–1972) – český entomolog,
 Josef Moucha (*1956) – český fotograf a kritik,

Externí odkazy